Алексе́й Жильцо́в:
 Жильцов, Алексей Васильевич (1895—1972) — актёр и театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР (1968).
 Жильцов, Алексей Николаевич (род. 1963) — российский юрист и учёный-правовед.